Barefoot in the Park – sztuka Neila Simona
 Boso w parku – amerykański film z 1967 w reżyserii Gene’a Saksa, adaptacja sztuki